Borough of Ealing steht für:

 London Borough of Ealing, Stadtteil von London
 Municipal Borough of Ealing, Bezirk in der Grafschaft Middlesex